Высоке-Мазовецке:

 Высоке-Мазовецке — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Высокомазовецкий повят.
 Высоке-Мазовецке — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Высокомазовецкий повят, Подляское воеводство.